Невья́нская улица — название улиц в различных населённых пунктах России, производное от наименования города Невьянска.

Кемеровская область
 Невьянская улица — улица в Кемерове.

Санкт-Петербург
 Невьянская улица — улица в посёлке Парголово Выборгского района.

Свердловская область
 Невьянская улица — улица в посёлке Быньговском Невьянского района.
 Невьянская улица — одно из старых названий улицы Карла Маркса в посёлке Верх-Нейвинском Невьянского района.
 Невьянская улица — улица в посёлке Забельном Невьянского района.

См. также 
 Невьянский переулок
 Нейвинская улица